Olivier Guimond peut faire référence à :

 Olivier Guimond (1914-1971), comédien et humoriste québécois,
 Olivier Guimond, père (1893-1954), comédien, humoriste et meneur de revue burlesque, père du premier.